De plaats Rouveen, onderdeel van de gemeente Staphorst, kent 101 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Staphorst (gemeente) voor andere plaatsen in de gemeente.
 Lijst van rijksmonumenten in Rouveen

 
Rouveen